

Anno 
 398 o 398 a.C.

Codici 
 398 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nagatoro, nella prefettura di Saitama, in Giappone

Matematica 
 398 – numero